Binetův vzorec má více významů:

 Binetův vzorec k vyjádření Fibonacciho posloupnosti
 Binetův vzorec v mechanice
 Cauchyho-Binetova věta v integrálním počtu